Liste der Kulturdenkmale in Naußlitz steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Naußlitz (Dresden) in Naußlitz, Dresden, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Naußlitz (Roßwein) in Naußlitz, Roßwein, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Ralbitz-Rosenthal #Naußlitz in Naußlitz, Ralbitz-Rosenthal, Sachsen